Gil Mossinson (1978) – cestista israeliano
 Yigal Mossinson (1917-1994) – scrittore, drammaturgo e inventore israeliano